Алекса́ндр Я́ковлевич Сапельня́к (; род. 18 мая 1952, Кривой Рог) — украинский футболист

Игровая карьера 
Карьеру игрока Александр Сапельняк начал в дубле «Динамо», после чего через несколько лет перерыва заиграл за херсонский «Локомотив». Несколько раз уходил из херсонского клуба и возвращался. Также успел сыграть за одесский «Черноморец», запорожский «Металлург» и измаильский «Суворовец».

В составе одесситов сыграл два международных матча в Кубке УЕФА сезона 1975/76: 17 сентября 1975 года в матче «Черноморец» (Одесса) — «Лацио» (Рим, Италия) (1:0) провёл на поле 90 минут, получил предупреждение. В ответной игре 1 октября 1975 года (0:3) провёл на поле 55 минут, выйдя на замену.

Тренерская карьера 
В 1987 году был назначен начальником херсонского «Кристалла», в следующем году стал его тренером. После небольшого перерыва в 1992 году вернулся на тренерский мостик этой команды, на тот момент поменявшей название на «Водник». С 2011 года в качестве главного тренера возглавлял горностаевский клуб «Мир».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Кристалл» Херсон
Тренеры ФК «Мир»